Can-Can steht für:

 Cancan, ein schneller französischer Tanz im 2/4-Takt, der sich um das Jahr 1830 in Paris aus der populären Quadrille ableitete
 Can-Can, Tanznummer aus Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach, auch von Manuel Rosenthal in seiner Gaîté Parisienne verwendet.
 Can-Can (Musical), ein Musical aus dem Jahr 1953 von Cole Porter
 Can-Can, ein Lied aus Porters gleichnamigem Musical
 Can-Can (Film), eine Verfilmung des Porter-Musicals aus dem Jahr 1960 von Walter Lang